Adigüzel ist der Familienname folgender Personen:

 Hasan Ali Adıgüzel (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Kerem Adigüzel, schweizerischer Autor und Koranexeget
 Murat Adigüzel (* 1992), deutscher Fußballspieler